Новак Ђоковић је други пут освојио турнир. У финалу је победио Михаила Јужног резултатом 7:5, 5:7, 6:3.

Носиоци

 Роџер Федерер (повукао се пре почетка турнира)
 Новак Ђоковић (победник)
 Енди Мари (друго коло)
 Николај Давиденко (друго коло)

<ol start="5">
 Жо-Вилфрид Цонга ''(друго коло)
 Марин Чилић ''(четвртфинале)
 Михаил Јужни ''(финалиста)
 Жил Симон ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2010.
Тенис 2010.